Eudamidas ist der Name dreier Könige von Sparta.

 Eudamidas I. 
 Eudamidas II.
 Eudamidas III., siehe Eurydamidas